Lichtenau puede hacer referencia a:
Lichtenau, un municipio del estado de Baden-Wurtemberg.
Lichtenau, un municipio del estado de Baviera.